Ozora, magyarországi település
Ozora (Missouri), település az amerikai Missouri államban
Ozora (keresztnév)
hasonló néven
O.Z.O.R.A. Fesztivál, rendezvény a Fejér megyei Igaron
Újozora, vajdasági település